A tribunus kifejezés két ókori római tisztséget és egy katonai rendfokozatot jelölt:

tribunus plebis (néptribunus) – alapvetően politikai tisztség
tribunus militum (katonai tribunus) – alapvetően katonatiszti rang, bár egy időben a consulok helyett ilyenek irányították az államot, a római hadseregben körülbelül az „ezredesnek” megfelelő rang. A különböző feladatoknak különböző tribunusai voltak:
tribunus aerari
tribunus cohortis
tribunus numeri
tribunus et notarius